Rugby Americas North Sevens 2016 – trzynaste mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Americas North mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie RAN, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim na boiskach St. Mary's College w Port-of-Spain w dniach 12–13 listopada 2016 roku.

Informacje ogólne 
W rozegranym na St. Mary's College Grounds w Port-of-Spain turnieju wzięło udział czternaście reprezentacji. Rywalizowały one w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery grupy – po dwie cztero- i trzyzespołowe, a czołowa dwójka z każdej z nich zyskała awans do odbywających się w drugim dniu ćwierćfinałów. Pozostałe zespoły rywalizowały zaś o Bowl początkowo ponownie systemem kołowym w ramach dwóch trzyzespołowych grup, a następnie w meczach o poszczególne miejsca. Stawką mistrzostw prócz medali były również dwa miejsca w turnieju kwalifikacyjnym do sezonu 2017/2018 World Rugby Sevens Series dla najwyżej uplasowanych – nie licząc mającej status core team Kanady – drużyn tych zawodów. Pod koniec października 2016 roku opublikowano podział na grupy, a następnie rozkład gier.

Najlepszy okazał się zespół Kanady, który w sześciu meczach stracił tylko jedno przyłożenie, szansę awansu do światowego cyklu otrzymały natomiast reprezentacje Gujany i Jamajki.

Zawody były transmitowane w Internecie na oficjalnej stronie związku, normalne bilety jednodniowe kosztowały 60, zaś dwudniowe 100 TTD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl 
Grupa E

Grupa F

Mecze o poszczególne miejsca

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona RAN 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn
2016 w rugby union
2016 w Ameryce Południowej
Rugby union na Trynidadzie i Tobago